La princesa Isabel de Hesse y el Rin (; Darmstadt, 11 de marzo de 1895 - Skierniewice, 16 de noviembre de 1903) fue la única hija del gran duque Ernesto Luis de Hesse y el Rin y su primera esposa, la princesa Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha. Fue nombrada en honor de su tía, la gran duquesa Isabel Fiódorovna de Rusia, y ambas también compartían el apodo de Ella.

Había rumores de que su muerte prematura fue el resultado de un intento de veneno destinado a su tío, el zar Nicolás II, casado con la hermana menor de su padre, la emperatriz Alejandra Fiódorovna. Después de todo, la causa oficial de la muerte, según los médicos, era fiebre tifoidea.

Nacimiento 
Sus padres, apodados 'Ernie' y 'Ducky', eran primos hermanos que se casaron por instigación de su abuela común, la Reina Victoria. El matrimonio fue infeliz desde el principio. La Princesa Victoria Melita tenía dieciocho años en el momento del nacimiento de Isabel. Amaba a Isabel, pero le resultaba difícil competir con la devoción de Ernesto hacia su hija. Ernesto estaba convencido incluso antes de que Isabel pudiera hablar de que solo él podía entenderla. A la edad de seis meses, estaba programada para mudarse a una nueva guardería y su padre la "consultó" sobre ella preferencias de color. Afirmó que ella hizo "pequeños chillidos felices" cuando le mostró un tono particular de material  lila. Ernesto luego decoró su vivero en tonos lilas. Más tarde hizo construir una casa de juegos para su hija que estaba en su propio jardín. A los adultos se les prohibió ingresar "para frustración de las enfermeras y tutores reales, a quienes se podía ver caminando impacientemente afuera mientras esperaban a que sus jóvenes y enérgicos cargos pararan sus juegos y emergieran.

Infancia 
Margaretta Eagar, una institutriz de las hijas del zar Nicolás II, describió a Isabel como "una niña dulce y hermosa con grandes ojos azules y mucho pelo negro. Era muy similar a su madre, no sólo físicamente, sino también en personalidad.". Isabel, de cuatro años, quería una hermanita y trató de persuadir a sus tíos para que dejaran que sus padres adoptaran a una de sus primas, Tatiana o María. Sus padres solo tenían otro hijo juntos, un hijo muerto, en 1900.
Ella era una de las favoritas con su bisabuela, la reina Victoria, quien llamó a la niña "mi preciosa". La reina se negó a permitir que la infelizmente casada Victoria y Ernesto se divorciaran por Isabel.  Sullivan, p. 190  Fue a Isabel a quien la Reina Victoria pidió ver primero y recibir saludos de su 80 cumpleaños en 1899. Cuando la niña escuchó el carro de ponis de la Reina Victoria acercándose en el camino del Castillo de Windsor, Isabel, de cuatro años, salió corriendo al balcón, saludando y gritando: "¡Abuelita, estoy aquí!" La alegría de Isabel hizo reír a la Reina en voz alta.  La abuela de Isabel, la duquesa viuda de Sajonia-Coburgo y Gotha, llevó a Elisabeth, de cinco años, a ver a la Reina Victoria en su lecho de muerte el 22 de enero de 1901. Después de que la Reina murió, llevaron a la niña a ver su cuerpo y le dijeron que su bisabuela se había ido a estar con los ángeles. "Pero no veo las alas", susurró Elisabeth.  Sullivan, p. 204  Isabel se sentó al lado de su primo segundo, el príncipe Eduardo de York (llamado David por familiares y amigos, más tarde para convertirse en el rey Eduardo VIII) durante el funeral de la Reina Victoria. "El dulce y pequeño David se portó muy bien durante el servicio", escribió su tía Maud, "y fue apoyado por la pequeña Hesse que lo tomó bajo su protección y lo abrazó la mayor parte del tiempo. Parecían una pareja tan encantadora". "

En sus memorias, escritas más de treinta años después de su muerte, su padre escribió sobre la "profunda sensibilidad" y el "gran corazón" de Elisabeth. Escribió que "nunca conocí a una niña que tuviera tanta influencia en los adultos. Su personalidad interior era muy fuerte y tenía una cualidad natural que la protegía de ser malcriada". En octubre de 1901, después de la muerte de la reina Victoria, los padres de Elisabeth finalmente se divorciaron. Su madre había reavivado un romance anterior con otro primo, su futuro esposo, el gran guque Cirilo Vladímirovich de Rusia. Su padre, según cartas escritas por su madre, había sido sorprendido retozando con los empleados domésticos. El divorcio de sus padres significó que Elisabeth dividió su año entre Darmstadt y el nuevo hogar de su madre en Coburgo. Al principio, Elisabeth desconfiaba de su madre y se ofendió por el divorcio, aunque Victoria hizo todo lo posible para reparar su relación con su hija durante su visita a Elisabeth en la primavera de 1902. Ella tuvo un éxito parcial, aunque Victoria disfrutaba convirtiendo a su hija en una destacada amazona. 

En sus memorias, Ernesto dijo que tenía dificultades para convencer a Isabel de visitar a su madre. Antes de una visita, encontró a la niña "gimiendo debajo de un sofá, llena de desesperación". Le aseguró a Isabel que su madre también la amaba. "Mamá" dice "ella me ama, pero tú" sí me quieres ", respondió Isabel. Margarita Eagar pensó que los ojos de la niña eran los más tristes que había visto. "Mirándola solía preguntarme qué vieron esos grandes ojos azul grisáceos, para darle una expresión de tristeza a la cara infantil", escribió. Eagar se preguntó si Elisabeth tenía una premonición de su propia muerte porque a menudo le decía a su prima, la gran guquesa Olga Nikoláyevna de Rusia que "nunca volveré a ver esto". Sin embargo, a pesar de los ojos tristes de Elisabeth, generalmente era una niña dulce y feliz que hacía las paces cuando sus primos tenían una disputa.

Muerte 

El 6 de octubre de 1903, Ernesto organizó una gran reunión familiar en Darmstadt por la boda de su sobrina, la princesa Alicia de Battenberg, con  el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca. Unas semanas más tarde, llevó a Isabel a quedarse con su hermana menor, la emperatriz Alejandra Fiódorovna, su esposo, Zar Nicolás II y su familia. En el pabellón de caza de la familia imperial en Skierniewice, Polonia, Isabel realizó largas caminatas y realizó picnics en el bosque con sus primas.

Su niñera, que llamó a Isabel "mi bebé", la despertó en medio de la noche y la acomodó en un asiento junto a la ventana de la guardería para que pudiera ver el juego extendido en los terrenos de abajo.  Una mañana, la niña de ocho años se despertó con dolor de garganta y dolores en el pecho, que el médico de la corte rusa atribuyó a sus primos con demasiada emoción el día anterior. Su fiebre subió a 40 °C. El partido imperial no creía que su enfermedad fuera grave y siguió adelante con sus planes para el día y asistió al teatro según lo planeado. Por la noche, Isabel tenía un dolor aún más severo y había comenzado a jadear. Un especialista fue convocado desde Varsovia. El especialista le dio inyecciones de cafeína y alcanfor para estimular su corazón lento, pero sin éxito. 

"De repente se sentó en su cama y nos miró de uno a otro con los ojos muy abiertos y asustados", escribió Eagar. "Ella gritó de repente, '¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo!' La persuadieron para que volviera a acostarse, pero permaneció agitada ". La niña se volvió hacia mí y dijo ansiosamente: "Envía un telegrama a mamá "." Eagar prometió que se haría ". Añadió "inmediatamente". '... Continuamos avivando la débil chispa de la vida, pero momento a momento disminuyó. Comenzó a hablar con sus primos y pareció imaginar que estaba jugando con ellos. Ella preguntó por la pequeña Anastasia y yo traje la cosa pequeña a la habitación. Los ojos moribundos se posaron en ella por un momento, y Anastasia dijo: "¡Pobre prima Ella! ¡Pobre princesa Isabel! Saqué al bebé de la habitación." Los médicos le dijeron a Alejandra que la madre de la niña debería ser notificada, pero el telegrama no llegó hasta la mañana siguiente, cuando Isabel ya había muerto. Una autopsia después de su muerte confirmó que había muerto de tifoidea virulenta, aunque se rumoreaba que había comido de un plato envenenado destinado al zar.

Ancestros

Referencias 

Casa de Hesse-Darmstadt
Fallecidos por fiebre tifoidea
Niños fallecidos